Ameisbach heißen folgende geographische Objekte:
 Ameisbach (Haselbach), Name am Quellbach des Reichramingbachs vom Wasserklotz, Reichraminger Hintergebirge, Oberösterreich
 Ameisbach (Lauenbach), Bach bei Dellach im Drautal, Kärnten
Ameisbach (Wien), Zufluss der Wien in Wien